VRS peut signifier :
 virus respiratoire syncytial
 Army of Republika Srpska (armée serbe)
 Vara, une unité de longueur
 « Vade retro satana », formule d'exorcisme catholique